Collblanc – quartiere de L'Hospitalet de Llobregat
 Collblanc – stazione della metropolitana di Barcellona